Krypto kan syfta på:

 Krypto – ger sken av att vara någonting det inte är
 Engångskrypto – en form av kryptering som har bevisats vara omöjlig att knäcka om den används på rätt sätt
 Feistelkrypto –  en typ av substitutions-permutationskrypto
 Kryptonyckel – den information som behövs för att genom kryptering av text eller andra data göra meddelandet obegripligt för obehöriga
 Substitutions-permutationskrypto – en krypteringsalgoritm där krypteringen genomförs blockvis
 Krypto (korsord) – en form av korsord
 Krypto (Stålmannen) – Stålmannens hund
 Kryptovaluta – en digital valuta

Se även
 Kryptologi